Honan steht für:

 Henan, chinesische Provinz 

Honan ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Honan (* 1947), australischer Rugby-Union-Spieler
 Lisa Honan, britische Politikerin, Gouverneurin von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
 Park Honan († 2014), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Biograf
 Robert Honan (* 1944), australischer Rugbyspieler
 Robin Honan, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Tras Honan (* 1930), irische Politikerin (Fianna Fáil)
 William H. Honan († 2014), US-amerikanischer Journalist und Buchautor